Mercato peut désigner:

 Mercato, un italianisme signifiant « marché » et qui correspond au changement de club d'un footballeur professionnel ; 
 Mercato San Severino, commune de la province de Salerne dans la région Campanie en Italie ;
 Mercato Saraceno, commune italienne de la province de Forlì-Cesena dans la région Émilie-Romagne en Italie ;
 Mercato une série télévisée réalisée par David Hourrègue en 2022.